Bigoska (742 m) – wzgórze w środkowej części Pasma Pewelskiego, znajdujące się w nim pomiędzy Garlejowym Groniem (730 m) a Bakowem (765 m). Według Jerzego Kondrackiego, autora regionalizacji fizycznogeograficznej Polski pasmo to należy do Beskidu Makowskiego.

Cały południowo-wschodni stok Bigoski, opadający do doliny Pewlicy jest bezleśny, zajęty przez pola i zabudowania osiedla Bigosy należącego do miejscowości Pewel Wielka. Opływają go dwa potoki uchodzące do Pewlicy. Zalesione natomiast są stoki północno-zachodnie, opadające do doliny Łękawki. Spływa z nich potok uchodzący do Łękawki.

 Szlak turystyczny
  żółty: Jeleśnia (Mutne) – Janikowa Grapa – Garlejów Groń – Zwaliska – Baków – Ubocz – Gachowizna. Czas przejścia: 2.30 h, ↓ 2.10 h

Przypisy 

Szczyty Beskidu Makowskiego